

Aziende 
Giovanni Crespi – azienda chimica italiana attiva tra il 1936 ed il 2014.

Persone 
Giovanni Battista Crespi, detto Il Cerano – pittore, scultore e architetto italiano.